Komorniki peut désigner :

Toponymie

en Pologne 
dans la voïvodie de Basse-Silésie
Komorniki, un village dans le powiat de Legnica
Komorniki, un village dans le powiat de Polkowice
Komorniki, un village dans le powiat de Środa Śląska
dans la voïvodie de Grande-Pologne
Komorniki, une gmina dans le powiat de Poznań
Komorniki, un village et chef-lieu de la gmina de même nom
Komorniki, un village de la gmina de gmina Kleszczewo
dans la voïvodie de Łódź
Komorniki, une localité dans la gmina Gorzkowice
Komorniki, un village dans la gmina Wolbórz
Komorniki, un village dans le powiat de Wieluń
dans la voïvodie de Mazovie
Komorniki, un village dans le powiat de Piaseczno
dans la voïvodie d'Opole
Komorniki, un village dans le powiat de Krapkowice
Komorniki, un village dans le powiat de Strzelce
dans la voïvodie de Petite-Pologne
Komorniki, un village
dans la voïvodie de Podlachie
Komorniki, un village
dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
Komorniki, un village.
dans la voïvodie de Sainte-Croix
Komorniki, un village
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
Komorniki, un village